Головатый () — украинская фамилия.

Известные носители:

 Головатый, Александр Сергеевич (род. 1984) — российский политик.
 Головатый, Анатолий Иванович (род. 1942) — промышленный и государственный деятель.
 Головатый, Антон Андреевич (1732/1744 — 1797) — казачий атаман, войсковой судья, один из основателей Черноморского казачьего войска.
 Головатый, Владимир Денисович (1925—1943) — юный герой-пионер, расстрелян фашистами. 
 Головатый, Владимир Мирославович (род. 1968) — советский и украинский футболист.
 Головатый, Иван Иванович (род. 1976) — белорусский политик и предприниматель, член Совета Республики 6-го созыва (с 2016), генеральный директор компании «Беларуськалий».
 Головатый, Павел Андреевич (около 1715—1795) — последний войсковой судья Войска Запорожского низового.
 Головатый, Сергей Петрович (род. 1954) — украинский политик.
 Головатый, Степан Степанович (род. 1935) — криворожский художник-график, Член союза художников СССР, член Национального союза художников Украины, доцент кафедры изобразительного искусства.
 Головатый, Ферапонт Петрович (1890—1951) — советский колхозник, Герой Социалистического Труда.
 Головатый, Фёдор — разбойник конца XV века.
 Головатый, Юрий Максимович (1923—1944) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Головатовка